Krzysztof Pajewski (1963–2020) – pierwszy polski mistrz świata w taekwondo, później trener
 Krzysztof Pajewski (1942–2002) – generał brygady Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych